Бергстрём () — шведская фамилия.

Известные носители:
 Бергстрём, Александр (род. 1986) — шведский хоккеист.
 Бергстрём, Гертруда (1869—1954) — шведская писательница, сестра Эндис Бергстрём.
 Бергстрём, Гунилла (1942—2021) — шведская писательница.
 Бергстрём, Кайса (род. 1981) — шведская кёрлингистка.
 Бергстрём, Карл (1937—2018) — шведский боксёр.
 Бергстрём, Суне (1916—2004) — шведский биохимик, лауреат Нобелевской премии (1982).
 Бергстрём, Хелена (род. 1964) — шведская актриса, супруга режиссёра Колина Нютле.
 Бергстрём, Эмиль (род. 1993) — шведский футболист.
 Бергстрём, Эндис (1866—1950) — шведская художница, сестра Гертруды Бергстрём.
 Бергстрём, Якоб (род. 1995) — шведский футболист.
 Бергстрём, Яльмар (1868—1914) — датский драматург.
 Бергстрем, Вальтер Карлович (1899 — 1938) — советский революционер, военный лётчик морской авиации, комдив 

 Составные фамилии
 Сандвалль-Бергстрём, Марта (1913—2000) — шведская писательница.